

Бородінськ — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Бородінськ — село, Чернишевський район, Забайкальський край